Broichhof bezeichnet:

 Broichhof, ehemalige Wasserburg bei Bonn-Mehlem, siehe Rodderberg
 Broichhof, im Quellgebiet des Pulheimer Bachs bei Bergheim-Glessen, siehe Pulheimer Bach#Bachlauf